OpenMusic (OM) — это объектно-ориентированная визуальная среда программирования для композиции, которая основана на языке Common Lisp.
Она может быть также использована как универсальный графические интерфейс для языка лисп.

Композиторы, использующие OpenMusic 
 Alain Bancquart
 Brian Ferneyhough
 Joshua Fineberg
 Karim Haddad
 Eres Holz
 Michael Jarrel
 Fabien Lévy
 Fang Man 
 Philippe Manoury
 Tristan Murail
 Kaija Saariaho

Ссылки 
 OpenMusic : Un langage visuel pour la composition musicale assistée par ordinateur , Carlos Agon, PhD Thesis, IRCAM — Univ. Paris 6.
 The OM Composer’s Book 1 , ed. Carlos Agon, Gérard Assayag and Jean Bresson, 2006, Editions Delatour/IRCAM; ISBN 2-7521-0027-2.
 The OM Composer’s Book 2 , ed. Jean Bresson, Carlos Agon and Gérard Assayag, 2008, Editions Delatour/IRCAM.
 Fabio Selvafiorita’s Thesis in Italian, Selvafiorita, Fabio, https://web.archive.org/web/20080307145847/http://www.fabioselvafiorita.com/research.htm.
 OpenMusic Homepage , with full OM class and function reference, tutorials and instructions on building OM from source.
 IRCAM 

Мультимедийное программное обеспечение
Common Lisp
Языки визуального программирования